!A
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg A
BadenWurttemberg A